Sergej Kuznecov, o Sergei Kuznetsov, o Serhij Kuznecov, o Serhij Kuznjecov, o Serghei Cuznețov, può riferirsi a:

 Sergej Alekseevič Kuznecov – generale russo, nato nel 1872
 Sergej Aleksandrovič Kuznecov – diplomatico sovietico, nato nel 1923
 Serhij Vasyl'ovyč Kuznecov – calciatore sovietico, nato nel 1950
 Sergej Aleksandrovič Kuznecov – filologo sovietico, nato nel 1951
 Sergej Aleksandrovič Kuznecov – scienziato sovietico, nato nel 1954
 Sergej Ivanovič Kuznecov – calciatore sovietico e russo, nato nel 1960
 Serhij Vasyl'ovyč Kuznecov – calciatore sovietico e ucraino, nato nel 1963
 Sergej Alekseevič Kuznecov – calciatore sovietico e russo, nato nel 1966
 Sergej Olegovič Kuznecov – architetto russo 
 Serghei Cuznețov – calciatore moldavo, nato nel 1974
 Sjarhej Vjačaslavavič Kuznjacoŭ – calciatore bielorusso, nato nel 1979
 Serhij Serhijovyč Kuznecov – calciatore ucraino, nato nel 1982
 Sergej Gennad'evič Kuznecov – calciatore russo, nato nel 1986
 Sergej Kuznecov – pallavolista, nato nel 1993
 Sergej Kuznecov – giocatore di football americano russo

Pagine correlate 
 Kuznecov